Nikola Grubješić (cirill betűkkel: Hикoлa Гpубjeшић; Szabács, 1984. június 29. –) szerb labdarúgó, jelenleg a svéd IF Brommapojkarna játékosa.

Sikerei, díjai 

FK Partizan:
UEFA-kupa nyolcaddöntős: 2004–05

Források
 Nikola Grubješić oldala a Transfermarkt.com-on
soccerway.com

Szerb labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Partizan Belgrád labdarúgói
A Larissa labdarúgói
A Dunaújváros PASE labdarúgói
1984-ben született személyek
Élő személyek